Barzizza ist der Familienname folgender Personen:
 Gasparino Barzizza (~1360–~1431), italienischer Humanist
 Isa Barzizza (* 1929), italienische Schauspielerin
 Pippo Barzizza (1902–1994), italienischer Dirigent und Komponist